Mithridates of Mithradates (Nederlands: Mithridaat) is de naam van een aantal vorsten in de Oudheid. De naam verwijst naar de god Mithra.

Parthen
Mithridates I de Grote (171-138 v.Chr.)
Mithridates II de Grote (124-87 v.Chr.)
Mithridates III (57-54 v.Chr.) Vermoordde zijn vader Phraates III Theos samen met zijn broer Orodes II en probeerde zijn broer van de troon te verdrijven. Hij werd uiteindelijk door hem gedood.
Mithridates IV (129-140)

Kios
Mithridates I van Kios (voor 362 v.Chr.)
Mithridates II van Kios (337 - 302 v.Chr.)
Mithridates III van Kios, werd Mithridates I van Pontus (302 - 266 v.Chr.)

Pontus
Mithridates I van Pontus (302 - 266 v.Chr.)
Mithridates II van Pontus (250 - 220 v.Chr.)
Mithridates III van Pontus (220 - 185 v.Chr.)
Mithridates IV van Pontus (170 - 150 v.Chr.)
Mithridates V van Pontus (150 - 120 v.Chr.)
Mithridates VI van Pontus de Grote (120 - 63 v.Chr.). Maakte Pontus tot een grote mogendheid in het Oosten. Hij voerde de Derde Mithridatische Oorlog tegen Rome 75-65 v.Chr. Hij pleegde zelfmoord toen zijn zoon Pharnaces tegen hem in opstand kwam.

Pergamon
Mithridates van Pergamon (41 v.Chr.), generaal en bondgenoot van Julius Caesar.

Koninkrijk Bosporus
Mithridates van Bosporus (33-45), verslagen door Romeinen, verbleef daarna in Rome tot hij in 69 door Galba ter dood werd gebracht.

Armenië
Mithridates van Armenië (36-51), zoon van Mithridates I van Iberia, door Tiberius gesteund in zijn poging de troon van Armenië te verwerven. Caligula riep hem terug naar Rome maar Claudius I hielp hem weer terug op de troon. Uiteindelijk vermoord door zijn neefje Radamistus.

Iberia
Mithridates I van Iberia (30-50)
Mithridates II van Iberia (249-265)
Mithridates III van Iberia (365-380)
Mithridates IV van Iberia (409-411)
Mithridates V van Iberia (435-447)

Ook wordt de naam in verband gebracht met een soldaat die Cyrus de Jongere heeft vermoord.
 Mithridates (soldaat)